John Locke – angielski filozof
 John Locke (Zagubieni) – postać fikcyjna z serialu Zagubieni
 John Locke (pisarz) – amerykański pisarz, ur. 1951